Пётр Ивано́в:

 
 Иванов, Пётр Андреевич — генерал-лейтенант русской императорской армии, автор ряда научных трудов по воинским дисциплинам.
 Иванов, Пётр Анисимович (1884—1949) — пролетарский писатель.
 Иванов, Пётр Артемьевич (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Пётр Валерьевич (род. 1970) — транспортный управленец, генеральный директор «Федеральной пассажирской компании».
 
 
 Иванов, Пётр Игнатьевич (1904—1945) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Пётр Константинович (1876—1956) — русский религиозный писатель, деятель русской эмиграции.
 Иванов, Пётр Михайлович (род. 1956) — российский историк-китаист, священник.
 Иванов, Пётр Михеевич (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Пётр Николаевич (1914—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Пётр Павлович (1878—1942) — советский эмбриолог, профессор.
 Иванов, Пётр Платонович (1907—1986) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Пётр Самсонович (1898—1942) — русский советский военный деятель, генерал-майор.
 Иванов, Пётр Сергеевич (1900—1941) — советский краевед Ярославской области.
 
 Примечания